Schwaben kan syfta på:

Schwaben – en historisk region i södra Tyskland
Hertigdömet Schwaben – ett stamhertigdöme i Tysk-romerska riket 915–1313
Schwabiska kretsen – en rikskrets i Tysk-romerska riket 1500-talet–1806
Schwaben (Bayern) – ett regeringsområde i Bayern 1803–
6209 Schwaben – en asteroid i huvudbältet

Se även
 Schwabiska – en tysk dialekt (en av de alemanniska dialekterna av högtyska)